Арлингтонское кладбище:

 Арлингтонское национальное кладбище — американское военное кладбище в Арлингтоне.
 Арлингтонское кладбище — станция Вашингтонгского метро.
 Арлингтонское кладбище — компания.